Sankt Katharinen peut faire référence à :
 Sankt Katharinen, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ou
 Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied), commune de l'arrondissement de Neuwied, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.